Indiana Jones 5 steht für:
 Indiana Jones and the Iron Phoenix, ein unveröffentlichtes Computerspiel
 Indiana Jones und der Turm von Babel, ein Computerspiel (1999)
 Indiana Jones and the Dial of Destiny, der angekündigte fünfte Teil der Abenteuerfilmreihe Indiana Jones (2023)